Темирсултанова — женский вариант фамилии Темирсултанов. Известные носители:
 Темирсултанова, Барет Бакиевна (1943) — старший чабан, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Темирсултанова, Данагуль Кайырсаповна (1964) — казахская актриса кино и театра.